

Топоніми:  
 Русаки — село Іванківський район, Київська область

Топоніми:  
 Русаки — село Логойський район, Мінська область
 Русаки — село Берестовицький район, Гродненська область